Die Rückkehrkurve einer abwickelbaren Fläche ist die doppelt gekrümmte Kurve, von deren Tangenten die Fläche gebildet wird. Ist die abwickelbare Fläche ein Kegel oder Zylinder, so schrumpft die Rückkehrkurve auf einen Punkt zusammen.

Die Rückkehrkurve beschreibt die Form einer Fläche, die durch das Abwickeln einer dreidimensionalen Figur entsteht. Wenn man einen Kegel oder Zylinder abwickelt, werden die Seitenflächen durch eine doppelt gekrümmte Kurve beschrieben, die sich in einer spiralförmigen Art um die Achse der Figur windet. Diese Kurve ist die Rückkehrkurve. Wenn man die Figur vollständig aufrollt, schrumpft die Rückkehrkurve auf einen Punkt zusammen, da die Fläche vollständig flach ist.

Einzelnachweise 

Elementare Differentialgeometrie